Arellius ist der Name von 

 Arellius (Maler), spätrepublikanische Maler in Rom
 Arellius Fuscus, augusteischer Lehrer der Beredsamkeit und Übungsredner in Rom